Чемпионат мира по снукеру 2020 (, также известен как 2020 Betfred World Snooker Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру сезона 2019/2020, который прошёл с 31 июля по 16 августа 2020 года в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия).

Предисловие 
Первоначально планировалось провести турнир с 18 апреля по 4 мая 2020 года, но квалификационные и телевизионные раунды были перенесены из-за пандемии коронавируса. Это мероприятие было одним из первых, где с момента начала пандемии впустили зрителей в зал Театра Крусибла, но в первый день было объявлено, что в последующие дни мероприятие будет проходить без участия зрителей.

Изначально планировалось провести квалификационные раунды с 8 по 15 апреля 2020 года, однако из-за коронавирсной вспышки их провели с 21 по 28 июля 2020 года. В виду пандемии коронавируса от участия отказались 17 профессиональных игроков, среди которых оказались:
 13 представителей Китая
 Бай Ланьнинь
 Ли Хан
 Лэй Пэйфань
 Мэй Сивэнь
 Сюй Сы
 Сяо Годун
 Чан Бинью
 Чжан Аньда
 Чжан Цзянькан
 Чжао Синьтун
 Чжоу Юэлун
 Чэнь Цзыфань
 Юань Сыцзюнь
 2 представителя Гонконга
 Марко Фу
 Энди Ли
 представитель Таиланда Джеймс Уоттана и представитель Австралии Стив Мифсуд.

Кроме того в апреле 2020 года чемпион мира 2002 года англичанин Питер Эбдон объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Призовой фонд 
 Победитель: £500 000
 Финалист: £200 000
 Полуфиналист: £100 000
 Четвертьфиналист: £50 000
 1/8: £30 000
 1/16: £20 000
 Лучшие 48: £15 000
 Лучшие 80: £10 000
 Лучшие 112: £5 000
 Высший брейк: £15 000
 Всего: £2 395 000
 Максимальный брейк в основных соревнованиях: £40 000
 Максимальный брейк в квалификационных этапах: £10 000

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Числа в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в финальной стадии участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, прошедших квалификационный турнир).

Квалификационный раунд

1-3 Раунды

Верхняя половина

Нижняя половина

Раунд 4

Сотенные серии

Основной турнир 

 147, 101  Джон Хиггинс
 140, 132, 122, 105  Нил Робертсон
 140  Том Форд
 138, 133, 117, 115, 114, 112, 106, 105, 104, 101, 101, 101  Ронни О’Салливан
 138  Мэттью Стивенс
 136, 122, 105, 105, 104  Марк Аллен
 136, 122  Энтони Макгилл
 136  Джейми Кларк
 133, 130, 119  Янь Бинтао
 131, 127, 104, 100  Джадд Трамп
 131, 102  Дэвид Гилберт
 130  Марк Уильямс
 129, 103, 103, 103, 100  Мартин Гоулд
 125, 119, 118, 104, 101  Дин Цзюньхуэй

 124, 120, 119, 102  Марк Селби
 124, 105, 102, 101  Курт Мэфлин
 123  Эллиот Слессор
 122, 105  Ноппон Саенгхам
 118  Эшли Карти
 117, 111, 104  Барри Хокинс
 116, 116, 113, 109, 105, 104, 100, 100  Кайрен Уилсон
 115, 109  Стюарт Бингем
 113  Лян Вэньбо
 111  Марк Кинг
 107, 102  Джек Лисовски
 105  Алан Макманус
 101  Шон Мёрфи

Квалификация 

 145, 134, 120, 112  Аллан Тэйлор
 141  Лян Вэньбо
 141  Александр Урсенбахер
 139, 124  Роберт Милкинс
 134  У Ицзэ
 133, 111, 101  Том Форд
 133, 105  Хоссейн Вафаей
 133  Лиам Хайфилд
 131, 110, 104  Рики Уолден
 131, 109  Энтони Хэмилтон
 130, 124, 111, 101  Эллиот Слессор
 127, 114, 102  Люка Бресель
 127, 109  Джордан Браун
 127  Мартин Гоулд
 125  Марк Кинг
 123, 108  Райан Дэй
 123, 108  Энтони Макгилл

 121  Майкл Георгиу
 120  Майкл Уайт
 117, 106  Тепчайя Ун-Нух
 114, 111  Барри Пинчес
 112  Оливер Лайнс
 110  Сэм Бэрд
 109  Чэнь Фэйлун
 109  Крейг Стедман
 104  Хаммад Миа
 103  Курт Мэфлин
 102  Санни Акани
 102  Сы Цзяху
 101  Аарон Хилл
 101  Джексон Пейдж
 100  Джерард Грин
 100  Робби Уильямс

Примечания

Ссылки 
 Betfred World Championship (2020) — snooker.org
 CueTracker — 2020 World Championship — Snooker Results & Statistics

2020 год в снукере
Июль 2020 года
Август 2020 года